Семенец:
 Семенец, Алекс (род. 1990) — канадский футболист.
 Семенец, Владимир Иванович (род. 1950) — советский велогонщик.
 Семенец, Иван Викторович (род. 1981) — российский футболист.
 Семенец, Николай Иванович (1924—1988) — машинист экскаватора, Герой Социалистического Труда.
 Семенец, Сергей Владимирович род. 1960) — украинский политик, Народный депутат Украины первого созыва.